Charles Théodore Blachier, entomologiste français spécialiste du Maroc, actif à la fin du  et au début du  ;
 Jean-Lou Blachier, entrepreneur français contemporain ;
 Martin Blachier (1985-), médecin français.